Llauna o llanda, producte laminat pla.
 Llauna o llanda, mena d'envasament o embalatge.